Auckland hace referencia a varios artículos:

En Nueva Zelanda 
la ciudad de Auckland
Región de Auckland
Provincia de Auckland
Islas Auckland y en ellas la Isla Auckland
Aeropuerto Internacional de Auckland.

Deporte
Auckland City Football Club
Torneo de Auckland de tenis.

Fauna
Anas aucklandica, cerceta de Auckland;
Cerdo de la isla de Auckland (Auckland Island pig)

En Reino Unido 
Castillo de Auckland ubicado en la localidad de Bishop Auckland, condado de Durham, Inglaterra;
Barón de Auckland, título nobiliario.